Brasil Central Atlético Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

O clube disputou o Campeonato Brasiliense de 1959.

O Brasil Central Atlético Clube foi fundado, inicialmente, com a denominação de Fundação da Casa Popular Futebol Clube, em 8 de dezembro de 1957 por, dentre outros, Décio de Souza Reis, Hugo Mósca, José Pereira, José da Silva Sobrinho e Otávio Lago.
A Fundação da Casa Popular foi criada pelo Decreto-lei nº 9.218, de 1º de maio de 1946, para ser o primeiro órgão federal destinado a promover a habitação social e que viria a ser, mais tarde, absorvido pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Em 9 de março de 1959 foi reorganizado com o nome de Brasil Central Atlético Clube. Foi um dos fundadores da Federação Desportiva de Brasília.

Logo depois de sua reorganização, em 20 de maio de 1959 realizou Assembléia Geral para eleger sua primeira diretoria, que ficou assim composta: Presidente Paulo Dionísio Augusto (ex-Assiban); Vice-Presidente Ubiraci Dutra Gusmão; Secretário-Geral Décio de Souza Reis; 1º Secretário Carlos Canalerges da Silva; 1º Tesoureiro Cyro Torres e Diretor de Esportes: José da Silva

Sobrinho.

Poucos dias depois, disputou o 1º Torneio Início de Futebol em Brasília, no dia 24 de maio de 1959, no campo do Clube de Regatas Guará, denominado Estádio Provisório Israel Pinheiro. O Clube de Regatas Guará foi o vencedor do Torneio.

Aos poucos foi perdendo a ajuda da Fundação da Casa Popular, licenciou-se nos anos de 1961 e 1962, encerrando suas atividades em junho de 1963.

No dia 8 de novembro de 1963 aconteceu a Assembléia Geral na qual foi decidida a desfiliação dos clubes Sobradinho, Brasil Central, Real, C. R. Barroso e A. E. Presidência.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília
Clubes de futebol fundados em 1957
Clubes de futebol extintos em 1963